Lažánky je jméno několika obcí v České republice:
 Lažánky (okres Brno-venkov), obec v okrese Brno-venkov
 Lažánky (okres Strakonice), obec v okrese Strakonice

a také části obcí:
 Lažánky (Blansko), část města Blansko v okrese Blansko
 Lažánky (Klatovy), část města Klatovy v okrese Klatovy

nebo také hrádek:
 Lečenec, v okrese Blansko, který se též nazývá Lažánky